Stančić je lahko:
 Stančić, naselje na Hrvaškem
 Stančić, priimek več znanih ljudi